

Ссылки 
Wikidata. Картины Пабло Пикассо
 Картины Пабло Пикассо на сайте Picassolive

Списки картин
Пабло Пикассо